Der Begriff Kaza bzw. KaZa steht für:

 Kaza (Osmanisches Reich) (türk. kaza, arab. qadāʾ ‚Gerichtsbezirk‘), eine Verwaltungseinheit im Osmanischen Reich
 Kaza (Indien), Ort im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh
 Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area (Kaza), ein grenzübergreifender Nationalpark der fünf Länder Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe

Kaza ist zudem der Nachname von:
 Abdou Kaza (* 1953), nigrischer General und Politiker
 Elisabeth Kaza (1924–2004), ungarisch-französische Schauspielerin
 Stephanie Kaza, emeritierte Professorin der Environmental Studies an der University of Vermont